Всеобщие выборы были проведены в Грузии 11 октября 1992 года, когда был избран парламент и председатель парламента, который также действовал как глава государства, после того, как президент Звиад Гамсахурдиа был отстранен в результате государственного переворота в январе 1992 года. Самовыдвиженец Эдуард Шеварднадзе был единственным кандидатом на выборах главы государства, представители мирного блока завоевали большинство мест в парламенте. Явка избирателей составила 74,2 %.

Блок мира представлял аграриев, крестьян и монархистов (победил в 9 многомандатных округах), блок 11 октября представлял республиканцев (победил в многомандатном округе Тбилиси-2), блок Единство (Эртоба) либералов.

Избирательная система 
Каждый избиратель голосовал по одномандатному округу в котором соревновались кандидаты, и по 10 многомандатным округам (в т ч по 2 м в Тбилиси), в которых соревновались списки партий или блоков. При этом сначала подсчитывались мандаты в многомандатных округах, а затем распределялись компенсационные мандаты между партиями по всей Грузии.

Результаты

Глава государства

Парламент

Ссылки 

1992 год в Грузии
Парламентские выборы в Грузии
Октябрь 1992 года
События 11 октября